Марина Иванова: Иванова, Марина (род. 1962) — советская бегунья, спринтер.
 Иванова, Марина Ивановна (род. 1961) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Иванова, Марина Константиновна (род. 1975) — украинская певица, заслуженная артистка Украины.